Анте́й ( «обращённый против») в греческой мифологии — великан, сын Посейдона и Геи), получивший необоримую силу от соприкосновения с матерью Геей — землёй. Царь Ливии.

Мифология 
Согласно Плутарху, его женой была богиня Тингис. В городе Ираса устроил состязание для женихов своей дочери Ифинои.

Антей заставлял всех путников-чужестранцев бороться с ним и всех, кого побеждал в борьбе — убивал. Построил храм Посейдону из черепов побеждённых им.

Побеждён Гераклом. При встрече Антей потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы всё новые и новые силы. Тайна же была такова: когда Антей чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле, своей матери, и обновлялись его силы: он черпал их у своей матери, великой богини земли. Во время битвы несколько раз Геракл валил его на землю, но только прибавлялось силы у Антея. Но вдруг во время борьбы могучий Геракл поднял Антея высоко на воздух, его силы иссякли, и Геракл либо задушил его, либо убил его, сломав хребет.  Геракл сделал Ливию более благоприятной для жизни.

Единоборство было изображено среди других подвигов на фронтоне храма Гераклу в Фивах. По утверждению Габиния (которое Страбон характеризует как «фантастический рассказ»), Могила Антея находилась рядом с Линксом, скелет в 60 локтей длины открыл Серторий и велел снова засыпать землёй.

Действующее лицо пьесы Фриниха «Антей, или Ливийцы» и пьесы Аристия «Антей», комедии Антифана «Антей».

Культурные аллюзии 
 В честь Антея назван самолёт «Антей». Гигантский военно-транспортный самолёт Ан-22 получил название «Антей» в честь непобедимого великана из греческой мифологии — Антея. Антей был сыном богини земли Геи и мог бесконечно получать новые силы от соприкосновения с землёй и поэтому никогда не уставал. Однако название «Антей» для самолёта не очень удачное, так как когда Геракл боролся с великаном Антеем и отрывал его от земли, поднимая высоко в воздух, силы Антея быстро иссякли. Благодаря этому Геракл смог его убить. Ситуация была тем более пикантной, что по-английски Геракл — Hercules, имя собственное, данное американскому военно-транспортному самолёту Lockheed C-130 Hercules. Академик И. Н. Фридляндер, принимавший участие в создании самолёта, в своих воспоминаниях попытался оправдать промашку со столь странным названием для самолёта тем, что самолёт приобретал энергию от земли, наполняя свои баки горючим.
 «Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея. Они так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми» (И. В. Сталин).
 Схватка Антея с Гераклом была упомянута в песне «Штангист» В. Высоцкого, которую он посвятил В. И. Алексееву.
 Именем Антея назван футбольный клуб «Антей» из посёлка Запрудня Талдомского района, выступающий в первенстве Московской области по футболу, а также спортивный комплекс СК «Антей».
 Имя Антей является частью названия крупной военно-промышленной корпорации России. Полностью она называется Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».
 Именем «Антей» назван дворец спорта в г. Тамбов.
 Утонувший «Курск» был подводной лодкой проекта 949А «Антей».
 Имя Антей Иосиф Бродский присвоил кораблю-буксиру — главному «герою» своей «Баллады о маленьком буксире». Это детское стихотворение первым (по одной из версий) из его произведений было опубликовано в СССР (в журнале «Костёр» в 1962 году)

Примечания

Ссылки 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы о Геракле
Африка в древнегреческой мифологии
Персонажи «Божественной комедии»